L’Écluse steht für:

 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Ours im Département Savoie, Frankreich
 den französischen Namen der Gemeinde Chiusa di San Michele in der Provinz Turin, Italien
 Charles de l’Écluse (1526–1609), niederländischer Gelehrter, Arzt und Botaniker
 Louis Lécluse (Louis l’Écluze, Louis Lecluze), Schauspieler, Zahnzieher und zahnmedizinischer Schriftsteller im 18. Jh.

Siehe auch
 Lécluse